Raková – wieś na Słowacji, w kraju żylińskim, w powiecie Čadca
 Raková – wieś w Czechach, w kraju pilzneńskim, w powiecie Rokycany